В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
  Розмарі Казалс (фінал)
  Міма Яушовець (1-ше коло)

 Террі Голледей (півфінал)
 Іріс Рідель (1-ше коло)
 Синтія Дорнер (2-ге коло)
 Франсуаза Дюрр (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976